Nobody’s Perfect bezeichnet:

 ein Lied von Jessie J aus dem Jahr 2011, siehe Nobody’s Perfect (Lied)
 ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2008, siehe NoBody’s Perfect – Dokumentarfilm
 ein Deep-Purple-Album, siehe Nobody’s Perfect (Album)
 ein Lied von Hannah Montana aus dem Jahr 2007
 ein Brettspiel von Ravensburger, siehe Nobody is Perfect (Spiel)